Blüchert bezeichnet:

 Blüchert Verlag, ehemaliger deutscher Verlag für Kinder- und Sachbücher 
 Walter Blüchert Stiftung, deutsche Stiftung

Blüchert ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Blüchert (1920–2007), deutscher Verleger und Finanzmakler

Siehe auch:
 Blücher